Соломон Абрамович Герцфельд (15 (27) ноября 1881 — 5(18) февраля 1918) — журналист, адвокат, сионист, председатель Среднеазиатского районного сионистского комитета. Министр финансов Кокандской автономии.

Биография 
Отец учитель начальной ступени еврейской школы в Одессе. Семья жила в бедности, в детстве не получил систематического образования. С 15 лет начал печататься в одесских газетах. В 1902 году поступил вольнослушателем на юридический факультет Бернского университета. Вернувшись в Россию, сдал экзамен на звание вольноопределяющегося в Одесском юнкерском училище и поступил на военную службу в 6-ой Туркестанский батальон в Самарканде.

В 1904 году основал газету «Самарканд». Печатался в ней под псевдонимами Альрои, Молодой Театрал, С. Г-д. В июле 1906 выпуск газеты запрещён, против главного редактора Герцфельда начато следствие, он взят под стражу. В начале 1907 года дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Принят в одесский Новороссийский университет на 2-й курс юридического факультета для продолжения обучения. В сентябре 1908 года избран в Одесский сионистский комитет. С 15 декабря 1908 года начала выходить газета «Одесское слово», основанная и редактируемая при участии С. Герцфельда. В мае 1913 заканчивает университет, и возвращается в Самарканд. Имеет обширную адвокатскую практику, не будучи членом коллегии адвокатов. Принят в коллегию помощником присяжного поверенного только 7 мая 1917 года.

Вновь избран главой Районного Сионистского Комитета, затем — председателем еврейского Комитета по выборам в Городскую Думу Самарканда. Краевой Мусульманский Совет планировал выставить кандидатуру Соломона Герцфельда во Всероссийское учредительное собрание от Самаркандской области.

Выступал 26-29 ноября 1917 года в Коканде на IV Чрезвычайном Всетуркестанском съезде, где Туркестан объявлен автономией Федеративной демократической Российской республики, против предложения атамана Дутова об объединении области казачьих войск, казахские, киргизские, калмыцкие, башкирские земли к югу и востоку от Оренбурга, а также земли кавказских горцев и азербайджанских татар: «Утром выступал в защиту мусульман против некоторых зубров. Говорил о федеративной республике, национальном самоопределении т. п. Имел грандиозный успех».

Гласный Самаркандской городской думы. В ноябре 1917 — январе 1918 член Туркестанского временного народного совета («Кокандской автономии»). Министр финансов, в чьи обязанности входил и сбор пожертвований для организации государственного управления. После разгрома «Кокандской автономии» 5-6 февраля 1918 года арестован и через неделю казнен красногвардейцами. Похоронен на станции Мельниково (ныне станция Канибадам) Среднеазиатской железной дороги. 16 апреля 1918 года произведена эксгумация, после чего тело перезахоронено на Самаркандском еврейском кладбище.

Семья 
 Первая жена (с 1904) — Эсфирь Исааковна в девичестве и после развода Капелюш
 Дочь — Сарона (1905—1924), замужем за Юрием Вульфовичем
 Сын — имя ? (6 августа 1906 — май 1907)
 Вторая жена (с 25.11.1907) — Рахиль Симоновна в девичестве Капуткин (1897—1972)
 Дочь — Дебора (Дора) (17 апреля 1908—1995, Москва), замужем за Анатолием Мякотиным
 Дочь — Мириам (17 апреля 1908—1931) умерла от астмы
 Сын — Соломон (1 сентября 1918 — октябрь-ноябрь 1941) пропал без вести на фронте.
 Старшая сестра — Зинаида
 Старший брат — Марк

Киновоплощения  
 Рубен Андриасян - Мустафа Шокай (2008 год).

Ссылки 
 Евгений Мякотин. Сила в нас самих. Чтение архива Соломона Герцфельда. // Альманах «Еврейская Старина». № 1(84). 2015

Примечания 

Казнённые политики
Персоналии:Сионизм
Выпускники Императорского Новороссийского университета
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Гласные Самаркандской городской думы
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Члены Временного правительства Туркестанской автономии